Albert Dohmen – basso-baritono tedesco
 John-John Dohmen – hockeista su prato belga